ZBM2 est un  qui signifie « Faites venir un opérateur compétent sur cette communication » selon le code Z.

Notes et références 

Alphabet radio
Radioamateurisme
Code
Télégraphie